Гранольерс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 14,9 км². Население — 59047 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

В городе проводится полумарафон Гранольерса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ajuntament de Granollers
 Guia de Granollers
 Balonmano Granollers
 Escola Municipal de Treball de Granollers
 Esport Club Granollers
 Club de Futbol Atlètic del Vallès
 Festa Major de Granollers

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны